Менискотерии () — род вымерших копытных из семейства  (Phenacodontidae). Жили во времена эоцена ( назад). Были размером с собаку, по образу жизни были растительноядными, имели копыта.

Ископаемые остатки обнаружены в США, в штатах Юта, Нью-Мексико и Колорадо. Нередко в одном месте палеонтологи обнаруживали остатки сразу по несколько особей, что свидетельствует о групповом образе жизни этих животных.

Систематика 
До конца XX века род включали в отряд кондиляртр (Condylarthra). В XXI веке положение семейства фенакодонтид, к которому относится Meniscotherium, установлено в пределах грандотряда копытных (Euungulata), но неясно, к какой из её ветвей оно относится: различные анализы восстанавливают его как представителя стволовой группы либо непарнокопытных (тотальная группа Panperissodactyla), либо китопарнокопытных (тотальная группа Artiodactylamorpha).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в род включают 3 вымерших вида:
  [syn. , , ]

Примечания

Литература 
 

Млекопитающие эоцена
Вымершие лавразиатерии
Фоссилии из эоценовых отложений США
Таксоны, описанные Эдвардом Копом
†